Josué Jean Philippe Valeton (1814-1906), hoogleraar rijksuniversiteit Groningen
 Josué Jean Philippe Valeton (1848-1912), hoogleraar en rector magnificus magnificus rijksuniversiteit Utrecht
 Josué Jean Philippe Valeton (1884-1941), predikant en directeur van de "Vereeniging Kinderzorg"